Znachor (1937), een Poolse film uit 1973, ook wel bekend als The Miracle Man
Znachor (1982), een Poolse film uit 1982